Die Stella Artois Championships 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Juni 2000 im Londoner Queen’s Club stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Halle (Westf.) die Gerry Weber Open gespielt, welche genau wie die Stella Artois Championships zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der US-Amerikaner Pete Sampras, der in diesem Jahr an zwei gesetzt im Finale dem an sechs gesetzten Australier Lleyton Hewitt glatt in zwei Sätzen unterlegen war. Es war Hewitts vierter Titel der Saison und der sechste seiner Karriere.
Im Doppel siegten die beiden Australier Mark Woodforde und Todd Woodbridge, die damit die Nachfolge von Sébastien Lareau und Alex O’Brien antraten, die dieses Jahr in dieser Konstellation nicht mehr antraten. Lareau scheiterte mit seinem Partner Daniel Nestor im Halbfinale an den späteren Siegern, O'Brien verlor mit Jared Palmer bereits in der zweiten Runde. Für die Australier war dies der sechste Titel der Saison, für Woodforde der 69. und für Woodbridge der 61. der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die ersten acht gesetzten Einzelspieler sowie die ersten vier gesetzten Doppelpaarungen erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 775.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham